

Новосельське — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Новосельське — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Новосельське — село, Далматовський район, Курганська область
 Новосельське — село, Шипуновський район, Алтайський край

Див. також 
 Новосільське

ru:Новосельское